Ростовская оборонительная операция (1941) (5-16 ноября 1941)
 Ростовская наступательная операция (1941) (17 ноября — 2 декабря 1941)
 Ростовская операция (1942) (17-24 июля 1942)
 Ростовская операция (1943)

Примечания